

Aviazione 
 Percival Proctor – aereo da addestramento monomotore ad ala bassa sviluppato dall'azienda aeronautica britannica Percival Aircraft nei tardi anni trenta

Aziende 
 Percival Aircraft – azienda aeronautica britannica

Geografia 
 Percival – census-designated place (CDP) degli Stati Uniti d'America, situato nello stato dell'Iowa, nella contea di Fremont

Mitologia 
 Percival – popolare personaggio del ciclo arturiano, appartenente ai Cavalieri della Tavola Rotonda

Musica 
 Percival – brano dell'album Searching for a Land (1972) dei New Trolls, pubblicato anche come retro del singolo Black Hand/Percival

Onomastica 
 Percival – nome proprio di persona inglese maschile

Persone 
 Arthur Percival (1887-1966) – generale britannico
 Brian Percival (1962) – regista britannico
 Daniel Percival (1980) – attore britannico
 Ria Percival (1989) – calciatrice britannica naturalizzata neozelandese
 Thomas Percival (1740-1804) – medico inglese